Japan
 Okinawa, otok
 Otočje Okinawa
 Okinawa (prefektura)

Vidi i:
 Okinavci
 Okinavski jezik